Mangabe (Atsinanana), een plaats en gemeente in het district Toamasina II in de Malagassische regio Atsinanana
Mangabe (Betsiboka), een plaats en gemeente in het district Maevatanana in de Malagassische regio Betsiboka